Scuto – scaglia del carapace delle tartarughe terrestri e acquatiche
Denis Scuto – calciatore lussemburghese
Fabio Scuto – giornalista italiano

Altri progetti